Puchar Króla Tajlandii 1969 – druga edycja Pucharu Króla Tajlandii, która odbyła się w dniach od 19 do 28 listopada 1969 w Bangkoku. Mistrzem została debiutująca w turnieju Korea Południowa, która w finale pokonała broniącą tytułu drużynę Indonezji 0:1. Był to pierwszy sezon, w którym obok oficjalnych reprezentacji narodowych, wystąpiła także niezrzeszona w FIFA, nieformalna reprezentacja – Australii Zachodniej.

Uczestnicy 
  Australia Zachodnia (debiutant)
  Indonezja
  Korea Południowa (debiutant)
  Laos
  Malezja
  Singapur
  Tajlandia
  Wietnam Południowy (debiutant)

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1969:

Korea Południowa
PIERWSZY TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1969 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 27 listopada 2017].

Puchar Króla Tajlandii
1969 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1969 w Azji